ДНС:

 Дожимная насосная станция
 DNS
 DNS (сеть магазинов)